3 miejscowości w Polsce: 
 Wszebory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów 
 Wszebory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka 
 Wszebory – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno 

Zobacz też: Karwowo-Wszebory